Sergueï Chtchoukine (1854-1936), homme d’affaires et collectionneur d’art russe ;
 Ivan Chtchoukine (1869-1908), homme de lettres, mécène d'origine russe ;
 Boris Chtchoukine (1894-1939), acteur russe ;
 Youri Chtchoukine (1979-), joueur de tennis russe puis kazakh ;
 Tatiana Chtchoukina (1991-), joueuse de volley-ball russe.
Patronyme russe